Bockenauer ist der Name von

 Erich Bockenauer (?-?), deutscher Sportler, Leichtathlet und Kunstturner im Turnverein Weißensee, Vater von Bodo Bockenauer
 Bodo Bockenauer (* 1940), deutscher Eiskunstläufer